Koritza, nom francès de Korçë
 Korytza, nom grec de Korçë
 República de Koritza, efímera república (1917)